

Geografia
Larned – città del Kansas (Stati Uniti)

Persone 
Charles Larned – politico statunitense
Scott Larned – tastierista statunitense
William Larned – tennista statunitense